Volume est un nom commun qui désigne notamment :

 en sciences physiques ou mathématiques, le volume est une mesure de grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace ;
 en acoustique, le volume désigne la puissance sonore ;
 en économie, le volume fait référence à la production de biens en unités produites (en « volume ») par rapport à la production en « valeur » (en équivalent monétaire). Plus spécialement, dans le domaine des transports, la quantité de transport s'appelle volume de transport ;
 en finance, le volume, le montant (nombre total) d'un titre (ou d'un ensemble donné de titres, ou d'un marché entier) qui a été négocié pendant une période donnée ;
 en informatique, un volume, est une zone de stockage informatique munie d'un système de fichiers ;
 en langage bibliographique, un volume est la division physique d'un ouvrage, due en général à des considérations purement pratiques, par opposition au tome, qui est une division logique ;
 Volume ! est une revue de recherche pluridisciplinaire consacrée à l'étude des musiques populaires ;
 Volume était un magazine français fondé par Les Inrockuptibles consacré à la musique rock ;
 Volume était un magazine culturel français ;
 Volume est un jeu vidéo d'infiltration commercialisé en 2015.